Ouroverdensi – abitanti di Ouro Verde (San Paolo)
Ouroverdensi – abitanti di Ouro Verde (Santa Catarina)
Ouroverdensi – abitanti di Ouro Verde de Goiás
Ouroverdensi – abitanti di Ouro Verde de Minas
Ouroverdensi – abitanti di Ouro Verde do Oeste